Список Всемирного наследия ЮНЕСКО:

 список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Азии;
 список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Африке;
 список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Европе;
 список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Океании;
 список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Северной Америке;
 список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Южной Америке.